Ла Пуерта де Гвадалупе има више значења:

 Ла Пуерта де Гвадалупе (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пуерта де Гвадалупе, Ранчо Сан Николас (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику